Mecaderochondria – rodzaj widłonogów z rodziny Chondracanthidae. Nazwa naukowa tego rodzaju skorupiaków została opublikowana w 1987 roku przez biologów Ju-Shey Ho i Masahiro Dojiri.

Gatunki
Mecaderochondria pilgrimi Ho & Dojiri, 1987

Przypisy 

Mecaderochondria